Ово је списак градова по броју становника у Палауу.

Види још 
 Палау
 Списак градова по државама

Спољашње везе 

Палау
Списак градова